Debar ist der Name folgender Orte:

 Debar, Stadt in Mazedonien
 Debar (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft in der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 eine Verwaltungseinheit in Nordmazedonien, siehe Opština Debar
 ein Stadtteil der bulgarischen Stadt Parwomaj

Siehe auch:
 Debarre